

Населені пункти та їхні частини

 Фольварк — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Фольварк — село в гміні Прушкув Опольського повіту Опольського воєводства
 Фольварк — село в гміні Старий Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Фольварк — село в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Фольварк — село в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Фольварк — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Фольварк — частина міста Мушина в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Фольварк — частина міста Мшана-Дольна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Бялка в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Зарудзе в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Хижа в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Звяртув у гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Турув у гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Мшанна-Кольонія в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Пшеґаліни-Дуже в гміні Комарувка-Подляська Радинського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Боянувка в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Хорощинка в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Самокленський в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Біща в гміні Біща Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Александрувка в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Вулька-Завепшицька в гміні Серники Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Аннополь у гміні Коцьк Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Дрищув у гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Вежбиця в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Фольварк — частина села Стшельце-Великі в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Фольварк — частина села Вуйцин у гміні Лубніце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Фольварк — частина села Залесяки-Пенькі в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Фольварк — частина села Димкі в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Фольварк — частина села Ґліна в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Фольварк — частина села Кораблев у гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Фольварк — частина села Ленкі-Мале в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Фольварк — частина села Воля-Бучковська в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Фольварк — частина села Зможна-Воля в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Фольварк — частина села Велика Весь-А в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Фольварк — частина села Бічице-Ґурне в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Лібрантова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Рожнув у гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Модльниця в гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Кіпшна в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Янковиці в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Інвалд у гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Пулвесь у гміні Спитковіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Велика Весь у гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Радземиці в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Сенна в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Лентове в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Поромбка в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Ґералтовічкі в гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Янчова в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Пйотрковіце-Мале в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Завада в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Любомеж у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Слопніце в гміні Слопніце Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Майковиці в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Сецеховіце в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Щитники в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Щава в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Ніжова в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Бухциці в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Секерчина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Красне-Лясоциці в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Цихава в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Завадка в гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Єльна в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Бесьник у гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Ропа в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Юркув у гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Скомельна-Біла в гміні Любень Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Кокотув у гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Чушув у гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Нідек у гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Вітановиці в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Полянка-Велика в гміні Полянка-Велька Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Ольшувка в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Тужа в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Жежуснія в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Фольварк — частина села Токари в гміні Корчев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Фольварк — частина села Старий Дибув у гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Фольварк — частина села Дзецинув у гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Фольварк — частина села Пацьоркова-Воля-Нова в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Фольварк — частина села Ліпське-Буди в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Фольварк — частина села Носький в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Фольварк — частина села Домброва-Кольонія в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Фольварк — частина села Полічна в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Фольварк — частина села Завада-Стара в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Фольварк — частина села Старий Крашев у гміні Клембув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Фольварк — частина села Цецюлув у гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Фольварк — частина села Конколювка в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Грабівниця Старженська (Ґрабовниця-Стаженська) в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Темешів (Темешув) у гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Копитова в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Кросьценко Вижнє (Кросьценко-Вижне) в гміні Кросьценко-Вижне Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Ґліник-Ґурни в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Скшишув у гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Пискоровичі (Піскоровіце) в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Вроцанка в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Пйонткова в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Гандзлювка в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Дильонґова в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Альбіґова в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Шівсько (Шувсько) в гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Стара Весь у гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Ленки Дукельські (Ленкі-Дукельські) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Навсе в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Пересітниця (Пшисетниця) в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Новосільці (Новосельце) в гміні Переворськ Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Збиднюв у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Лопушка Велика (Лопушка-Велика) в гміні Каньчуга Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Йодлівка (Йодлувка) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Чарна-Сендзішовська в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Носувка в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Совіна в гміні Колачице Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Адамівка (Адамувка) в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Вілька Таневська (Вулька-Таневська) в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Фольварк — частина села Хоментово в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Фольварк — частина села Пйотрова-Домброва в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Фольварк — частина села Єзьоровиці в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Фольварк — частина села Кози в гміні Кози Бельського повіту Сілезького воєводства
 Фольварк — частина села Олудза в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Фольварк — частина села Женішув у гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Фольварк — частина села Жарновець у гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Фольварк — частина села Виґелзув у гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Фольварк — частина села Лібідза в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Фольварк — частина села Марковіце в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Фольварк — частина села Брудзовиці в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Фольварк — частина села Далеховиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Серадзиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Ґацький в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Шимановіце-Дольне в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Косовиці в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Лубніце в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Тур-Дольни в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Заґаюв у гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Рашкув у гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Ґрохолиці в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Ґжеґожовиці в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Мальжиці в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Чарна в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Ґури-Серадзькі в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Вежбиця в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Вулька-Балтовська в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Ґаїк у гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Гута-Нова в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Скурниці в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Стравчин у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Бардо в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Диміни в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Скотники-Дольне в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Бжустова в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Кшчоновиці в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Чаєнциці в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Чартошови в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — частина села Бледзянув у гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Фольварк — частина села Понентув-Дольни в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства
 Фольварк — частина села Адамув у гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Фольварк — частина села Скшинкі в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Фольварк — частина села Рушкув-Первши в гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства
 Фольварк — колонія в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Фольварк — осада в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Фольварк — осада в гміні Пархово Битівського повіту Поморського воєводства
 Фольварк — осада в гміні Рудник Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Фольварк — осада в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Фольварк — лісова осада в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства

Примітки

Див. також 
 Фільварок